Ву́лиця Решетєєва — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Решетєєва — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Решетєєва — вулиця в місті Нова Одеса.